Sri Lanka: Sri Lankaanse roepie (LKR)
Station Llanwrda, stationscode LNR
Volksrepubliek Loegansk, Russisch: Луганская народная республика, Loeganskaja narodnaja respoeblika